Sbragia ist der Familienname folgender Personen:
 Giancarlo Sbragia (1926–1994), italienischer Schauspieler
 Mattia Sbragia (* 1952), italienischer Schauspieler
 Ricky Sbragia (* 1956), schottischer Fußballspieler und -trainer